Агве:

 Агве — гавар (административная единица) на востоке провинции Утик Великой Армении
 Агве — лоа в религии вуду